Centroneuralia es un clado propuesto de animales con simetría bilateral, que consta de Chordata y Protostomia , unidos por la presencia de un sistema nervioso central. Una alternativa a la dicotomía tradicional protostomado- deuterostomado , ha encontrado apoyo débil en varios estudios. Bajo esta hipótesis, Centroneuralia sería hermana de Xenambulacraria ( Xenacoelomorpha + Ambulacraria ) en la base de Bilateria.

Esta agrupación surge de la filogenia. No obstante, estudios recientes correlacionan el apoyo a Deuterostomia con modelos homogéneos de sitio más simples, mientras que los modelos heterogéneos de sitio más sofisticados recuperan Centroneuralia con más frecuencia.

Cladograma 
Bajo este nuevo enfoque es posible que las hendiduras faríngeas probablemente estaban presentes en el ancestro común de Bilateria y también la condición deuterostomada en el desarrollo embrionario sería un carácter ancestral conservado en los quetognatos que tradicionalmente fueron considerados como deuteróstomos, los proarticulados serían el grupo troncal y hermano de todos los bilateralios existentes al ya no estar Xenacoelomorpha en la base, convirtiendo a Nephrozoa en el grupo corona de todos los bilaterales, los bánffidos pueden estar estrechamente relacionados con los protostomados del grupo corona, mientras que Saccorhytus está más relacionado a los protostomados del superfilo Ecdysozoa.

En este cladograma se muestra a Deuterostomia como un grupo parafilético que excluye a los ecdisozoos, sindermatos, y platytrochozoos.

Referencias 

Biologia
Bilateria
Protostomia
Deuterostomia
Vetulicolia